Das Adjektiv italisch bezieht sich auf

 Italiker, eine Reihe antiker Völker und Stämme in Italien
 italische Sprachen, eine Untergruppe der indoeuropäischen Sprachen
 unteritalische Vasenmalerei, antike Keramik in Süditalien und Sizilien (Magna Graecia) 

Siehe auch:
 Italia
 Italienisch